Олена Дементьєва була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Яніна Вікмаєр виграла титул, у фіналі перемігши Флавію Пеннетту з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Флавія Пеннетта (фінал)
  Лі На (1-ше коло)
  Яніна Вікмаєр (переможниця)
  Франческа Ск'явоне (півфінал)
  Віржіні Раззано (2-ге коло)
  Олена Весніна (2-ге коло)
  Араван Резаї (2-ге коло)
  Анабель Медіна Гаррігес (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2010
ASB Classic, одиночний розряд